Lara Naki Gutmann (ur. 6 listopada 2002 w Trydencie) – włoska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2022), uczestniczka mistrzostw świata i Europy, medalistka zawodów z cyklu Challenger Series, dwukrotna mistrzyni Włoch (2021, 2022).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Włoscy łyżwiarze figurowi
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Trydencie
Urodzeni w 2002